Het seizoen 1999/00 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 4 september 1999. De laatste speelronde was op 6 mei 2000. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (1998/99) was DOVO.

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B